Tate este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Andrew Tate (n. 1986), kickboxer american
 John Tate (1925-2019), matematician american
 Sharon Tate (1943-1969), actriță americană